L'Open international de squash de Nantes féminin 2017 est l'édition féminine 2017 de l'Open international de Nantes de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule aux nefs qui abritent les Machines de l'île à Nantes en France du 6 au .

L'Anglaise Fiona Moverley remporte le tournoi pour la première fois face à la Belge Nele Gilis en finale. La jeune Sivasangari Subramaniam âgée de 18 ans, fait sensation en battant au  la récente championne du monde junior Rowan Elaraby après être sortie des qualifications, puis mène deux jeux à zéro et passe à deux points de la victoire face à la tête de série  Millie Tomlinson.

Dotation et points pour le classement PSA 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open international de squash de Nantes masculin 2017
 Open international de squash de Nantes
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 
 Page PSA

Féminin 2017
Squash en 2017
Sport en France en septembre 2017